Ріо-Муні — континентальна частина Екваторіальної Гвінеї.
 Муні Пауль — актор, США.
 Суманті Муні Ангірі — Веди.
 Бхарата Муні (Давня Індія).
 Муні (родовище нафти) — у Австралії.
 Муні Пол — актор, США.